Олимпиада в Гармиш-Партенкирхен може да се отнася за:
 IV зимни олимпийски игри, проведени в Берлин през 1936 г.
 V зимни олимпийски игри, отменена поради Първата световна война, през 1940 г.